Als Sozina-Tunnel werden folgende Tunnel in der Nähe von Sutomore in Montenegro bezeichnet:
 Der Straßentunnel: Sozina-Tunnel (Straße)
 Der Autobahntunnel (als Teil der Autobahn Bar–Boljare): Sozina-Tunnel (Autobahn)
 Der Eisenbahntunnel (als Teil der Bahnstrecke Belgrad–Bar): Sozina-Tunnel (Eisenbahn)